§ 81 StGB steht für:

 Hochverrat, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Fahrlässige Tötung #Situation in Österreich, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischem Strafgesetzbuch

Siehe auch:
 Strafgesetzbuch (DDR)